«Проспéкт Вернáдского» — станции метро в Москве:

 «Проспект Вернадского» — станция Сокольнической линии Московского метрополитена.
 «Проспект Вернадского» — станция Большой кольцевой линии Московского метрополитена.